

Localidades
Winfield (Alabama)
Winfield (Illinois)
Winfield (Indiana)
Winfield (Iowa)
Winfield (Kansas)
Winfield (Missouri)
Winfield (Tennessee)
Winfield (Texas)
Winfield (Virgínia Ocidental)

Outros
Winfield (cigarro)
Winfield House
Winfred Omwakwe

Desambiguações de topônimos